Hinks kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Hinks Channel, 
 Cape Hinks, 
 Mount Hinks, 

Robotskapade Antarktisförgreningar